Faraquet () — американская пост-хардкор-группа из Вашингтона, существовавшая в период с 1997 по 2001 год, издаваясь на лейбле «Dischord Records». Оказали заметное влияние на формирование стиля мат-рок. На данный момент, двое из бывших участников коллектива, Девин Окампо (англ. Devin Ocampo) и Чэд Молтер (англ. Chad Molter), являются участниками группы «Medications».

Состав 
 Дэвин Окампо (Devin Ocampo): вокал, гитара, барабаны/перкуссия, клавиши, банджо, баритон-гитара, труба.
 Джеф Босуэл (Jeff Boswell): бас, фидбэк-гитара
 Чэд Молтер (Chad Molter): барабаны/перкуссия, вокал, пикколо бас

Дискография

7-inches 
  «Parakeet» b/w «Um Die Ecke» (Mis En Scene Records:002)(1998)
  «Whole Thing Over» b/w «Call It Sane» (DeSoto Records:32)(1999)

EP 
 сплит с Akarso (404 Records: 404—002)(1999)

LP 
 The View from this Tower (Dischord Records: 122) (2000)

Сборники 
 Песня «Cut Self Not» на «20 Years of Dischord» (Dischord Records: 125) (2002)
 Anthology 1997​-​98 (2008)

Ссылки 
 Southern.com 
 Страница группы на сайте Dischord Records

Группы математического рока
Пост-хардкор-группы
Рок-группы из Вашингтона
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2001 году
Power trio
Исполнители Dischord Record